Лас Мајас има више значења:

 Лас Мајас, Ла Гранадита (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Мајас, Колонија Агрикола Басконкобе (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику